Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du  au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Juan Mónaco remporte son  en simple face à Carlos Berlocq. L'argentin s'impose enfin, après avoir échoué deux fois en finale (2008 & 2010).
 En double, Frederico Gil et Daniel Gimeno-Traver rempotent le titre face à Pablo Andújar et Carlos Berlocq. Il s'agit pour tous les deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Chili
ATP 2012
2012 au Chili
Tennis en février 2012
Compétition de tennis à Viña del Mar